Емануель Леффлер (1901—1986) — чехословацький гімнаст, призер олімпійських ігор, чемпіон світу.
 Йоста Міттаг-Леффлер, Магнус Йоста Міттаг-Леффлер (швед. Magnus Gustaf (Gösta) Mittag-Leffler;16 березня 1846, Стокгольм — 17 липня 1927, Юрсхольм) — шведський математик.
 Фрідріх Леффлер, Фрі́дріх А́вгуст Йо́ганн Ле́ффлер (нім. Friedrich August Johannes Loeffler; 24 червня 1852, Франкфурт-на-Одері — 9 квітня 1915, Берлін) — німецький бактеріолог.
Чарлз Лефлер (1861 - 1935) — скрипаль і композитор.